Naturschutzgebiet Bruch steht für:
 Naturschutzgebiet Auf dem Bruch, Hochsauerlandkreis
 Naturschutzgebiet Auf dem großen Bruch, Märkischer Kreis
 Naturschutzgebiet Bagower Bruch, Landkreis Potsdam-Mittelmark
 Naturschutzgebiet Brachtper Bruch, Kreis Olpe 
 Naturschutzgebiet Böde Bruch, Hochsauerlandkreis 
 Naturschutzgebiet Bruch von Gravenbruch, Landkreis Offenbach
 Naturschutzgebiet Ennecker Bruch, Hochsauerlandkreis
 Naturschutzgebiet Gelber Bruch, Hochsauerlandkreis
 Naturschutzgebiet Griesheimer Bruch, Landkreis Darmstadt-Dieburg
 Naturschutzgebiet Hemmeker Bruch, Hochsauerlandkreis
 Naturschutzgebiet Herveler Bruch, Märkischer Kreis
 Naturschutzgebiet Raderveekes Bruch und Lüttelforster Bruch, Kreis Viersen
 Naturschutzgebiet Schmalenaus Bruch, Hochsauerlandkreis
Siehe auch:
 Naturschutzgebiet Brüche